Саръгьол, от турското sarıgöl, превеждано на български като жълто езеро, може да се отнася за:

 Саръгьол, град в Турция;
 Саръгьол, околиия във вилает Маниса, Турция, с център едноименния град;
 Саръгьол, село в Източна Румъния;
 Саръгьол, на гръцки Кристони, село в Северна Гърция;
 Саръгьол, котловина в Северна Гърция;
 „Саръгьол“, някогашен дворец на цар Борис III край Боровец, България;

Вижте също 
 Саригьол, село в Радовишко, Република Македония.